Die Vanarama National League 2020/21 war die 11. Saison der National League. Die National League 2020/21 ist nach der Premier League, dem Championship, der League One und der League Two die fünfthöchste Fußballliga in England. Die Saison begann am 3. Oktober 2020 und endete mit dem Finale der Aufstiegs-Play-offs am 20. Juni 2021. Wegen der Abbruch der National League South und National League North wurde es entschieden, dass es kein Abstieg in dieser Saison gibt.

Tabelle

Play-off-Spiele 

1in der Verlängerung

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2020/21
2020